Энн Гордон Колби (; 1909—1974) — светская дама, жена Уильяма Генри Вандербильт III, представителя семейства Вандербильтов.

Биография 
Родилась 24 мая 1909 года в городе Уэст-Ориндж, штат Нью-Джерси, в семье Эверетта Колби и его жены Эдит Летиции Хайд.

Она окончила школу Фокскрофт в 1925 году и вышла в свет в 1927 году. 27 декабря 1929 года вышла замуж за Уильяма Генри Вандербильта. Свадьба прошла в Уэст-Ориндже в родительском доме Энн.

Супруги жили на ферме Вандербильта Окленд (Oakland Farm) в , штат Род-Айленд. Миссис Вандербильт стала активным участником социальных дел на острове Акуиднек, а затем приняла участие в политической карьере своего мужа. Он был избран в Сенат штата Род-Айленд, где проработал шесть лет (1929—1935), а затем взял отпуск, чтобы побыть с заболевшей женой. После её выздоровления он вернулся в политическую жизнь и успешно баллотировался на пост губернатора Род-Айленда в 1938 году, отбыв один двухлетний срок в 1939—1941 годах. После поражения на следующих выборах губернатора Вандербильты переехали в Уильямстаун, штат Массачусетс, где продолжали свою жизнь.

В семье у них родились дети:
 Энн Вандербильт (1931—2014),
 Элси Вандербильт (род. 1933),
 Уильям Вандербильт IV (род. 1945).

Умерла 27 февраля 1974 года на Манхэттене в Нью-Йорке. Была похоронена на кладбище Вудлон в Бронксе, Нью-Йорк.

Примечания

Ссылки 
 Vanderbilt Family Genealogy
 MISS COLBY WEDS W.H. VANDERBILT; Ceremony Performed at West Orange Home of Her Parents With Only 50 Guests Present.
 Two Vanderbilt Women At The Opera
 Ann Gordon Colby (Mrs. William H. Vanderbilt III)

Вандербильты
Похороненные на кладбище «Вудлон»